Verschiedene Fischarten werden als Einhornfisch(e) bezeichnet:

 die Art Lophotus lacepede aus der Familie der Schopffische
 der Langnasen-Nasendoktorfisch

Einhornfisch steht auch für
 ein Wappentier in der Heraldik, siehe Einhornfisch (Wappentier)